Сали може да се отнася за:
 Сали (град), град в Сенегал
 Сали (племе), древно лигурско племе